Шмыков — фамилия; имеет женскую форму Шмыкова.
 Шмыков, Алексей Андреевич (1907—1991) — советский учёный-металлург, профессор.
 Шмыков, Алексей Викторович (род. 1975) — политик, глава города Каменск-Уральский 2016-2021 годах.
 Шмыков, Никита Александрович (род. 1975) — российский футболист, защитник.

 Шмыкова, Варвара Романовна (род. 1992) — российская актриса театра и кино, блогер.